Agone peut désigner :
 Agone, une revue de sciences sociales ;
 Agone, une maison d’édition ;
 Agone, un jeu de rôle par Multisim à partir de romans de Mathieu Gaborit, Les Chroniques des Crépusculaires.

Voir aussi 
 Agone atlantique, un poisson de la famille des Agonidae